Ander steht für 

Personen mit dem Familiennamen Ander:
 Alex Rolf Ander, Pseudonym des deutschen Komponisten Rolf Alexander Wilhelm (1927–2013)
 Alfred Ander (1873–1910), der letzte Mensch, der in Schweden hingerichtet wurde
 Alois Ander (1821–1864), böhmischer Tenor und Opernsänger
 Balázs Ander (* 1976), ungarischer Politiker 
 Bernd Ander, österreichischer Schauspieler
 Charlotte Ander (1902–1969), deutsche Schauspielerin
 Eva Ander (1928–2004), deutsche Pianistin
 Hanns Ander-Donath (1898–1964), der letzte Domorganist der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Frauenkirche in Dresden
 Otto Ander (1915–2002), österreichischer Theaterdirektor
 Rudolf Ander (eigentlich Rudolf Andersch; 1862–1935), österreichischer Theater- und Filmschauspieler

Personen mit dem Vornamen Ander:
 Ander Alcaine (* 1991), spanischer Eishockeytorwart
 Ander Crenshaw (* 1944), US-amerikanischer Politiker
 Ander Garitano (* 1969), spanischer Fußballspieler
 Ander Guevara (* 1997), spanischer Fußballspieler
 Ander Herrera (* 1989), spanischer Fußballspieler
 Ander Iturraspe (* 1989), spanischer Fußballspieler
 Ander Mirambell (* 1983), spanischer Skeletonpilot
 Ander Murillo (* 1983), spanischer Fußballspieler
 Ander Vilariño (* 1979), spanischer Rennfahre

Geografische Begriffe:
 Ander (Texas), Ort in Texas 
 Ander (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Truyère 

Sonstiges:
 Ander (Film), spanischer Film von Roberto Castón aus dem Jahr 2009

Siehe auch:
 Anders